La mano sinistra di Dio (The Left Hand of God) – film del 1955 diretto da Edward Dmytryk
 La mano sinistra di Dio (Darkly Dreaming Dexter) – romanzo di Jeff Lindsay del 2005
 La mano sinistra di Dio (The Left Hand of God) – romanzo di Paul Hoffman del 2010